Yella bezeichnet

 Yella (Film), einen deutschen Kinofilm
 Yella (Rapper), den US-amerikanischen Hip-Hop-Musiker, DJ und Pornoproduzenten

Des Weiteren:
 eine Kurzform des weiblichen Vornamens Gabriela oder Gabriele
 Yella Hertzka (* 1873, † 1948), österreichische Frauenrechtlerin
 Yella Rottländer (* 1964), deutsche Schauspielerin und Ärztin

Siehe auch:
 Jella
 Yela